Collegio elettorale di Bra – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Bra – collegio elettorale del Regno d'Italia